

Regno Unito 
 Kinross – città della Scozia

Stati Uniti d'America 
 Kinross – città della Contea di Keokuk, Iowa
 Kinross – charter township della Contea di Chippewa, Michigan

Sudafrica 
 Kinross – città della Municipalità locale di Govan Mbeki